Wildmoosalm bezeichnet:

 die Wildmoosalm (Chiemgauer Alpen) in Inzell
 die Wildmoosalm in Wildmoos (Telfs)